Grumbrecht ist der Name folgender Personen:

 Alfred Grumbrecht (1888–1949), deutscher Bergingenieur und Hochschullehrer
 August Grumbrecht (1811–1883), deutscher Bürgermeister und Abgeordneter